Дуглас B-66 «Дестройер» () — американский тактический бомбардировщик, разведчик и самолёт РЭБ. Создан на основе самолёта A-3 «Скайуорриор». Совершил первый полёт 28 июня 1954 года. Всего построено около 300 самолётов. Состоял на вооружении ВВС США в 1956—1973 годах, применялся во время Вьетнамской войны.

Тактико-технические характеристики

Технические характеристики 
 Экипаж: 3 человека
 Длина: 22,9 м
 Размах крыла: 22,1 м
 Высота: 7,2 м
 Площадь крыла: 72,5 м²
 Масса пустого: 19 300 кг
 Масса снаряжённого: 26 200 кг
 Масса максимальная взлётная: 38 000 кг
 Двигатель: Эллисон J71-A-11/13 (2×45 кН)

Лётные характеристики 
 Максимальная скорость: 1020 км/ч
 Боевой радиус: 1500 км
 Перегоночная дальность: 3970 км
 Практический потолок: 12 000 м
 Скороподъёмность: 25 м/с (1500 м/мин)
 Удельная нагрузка на крыло: 361,4 кг/м²
 Тяговооружённость: 0,35

Вооружение 
 Пушки: 2×20 мм
 до 6800 кг бомб

Происшествия 
 10 марта 1964 года летчик 35-го истребительного авиационного полка с аэродрома Цербст (Германия) капитан Иванников В. Г. перехватил и сбил над территорией ГДР американский самолёт-разведчик Douglas B-66 Destroyer.

Примечания 

Двухдвигательные реактивные самолёты
Самолёты Douglas
Бомбардировщики США
Самолёты Вьетнамской войны
Появились в 1954 году в США